Zborov può riferirsi a diversi toponimi:
Zborov – comune della Repubblica Ceca
Zborov – comune della Slovacchia